Ліцманн; Ліцман

 Бертольд Ліцманн (1857—1926) — професор та історик літератури.
 Вальтер Левесс-Ліцманн (1907—1986) — німецький військовий діяч, оберст Генштабу люфтваффе і національної народної армії.
 Йоахім Ліцманн (1894—1959) — німецький військово-морський діяч, віце-адмірал крігсмаріне.
 Карл Ліцманн (1850—1936) — німецький воєначальник, генерал піхоти.
 Карл-Зігмунд Ліцман (1893—1945) — нацистський партійний діяч, генеральний комісар Естонії під час німецької окупації Естонії 1941—1944 рр.
 Карл Конрад Теодор Ліцманн (1815—1890) — німецький акушер-гінеколог.
німецькі прізвища